Rywalizacja w wadze muszej mężczyzn w boksie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana między 13 a 21 sierpnia na obiekcie Riocentro.

Do zawodów zgłoszonych zostało 26 zawodników.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016